BSVÖ steht als Abkürzung für:

 Billard Sportverband Österreich
 Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, vormals Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband

BSVÖ